Küll ist der Familienname von:

 Karl Küll (1891–1969), deutscher Politiker
 Patricia Küll, deutsche Journalistin, Fernsehmoderatorin und Autorin

Siehe auch:
 Kull